

Geografia 

 Parigi  – capitale

 Parigi  – località della provincia di Firenze a sud-est del Galluzzo
 Parigi  – frazione di Felino in provincia di Parma
 Parigi  – località di Isola Vicentina in provincia di Vicenza

Persone 
 Alfonso Parigi il Giovane (1606-1656) – architetto italiano, figlio di Giulio Parigi
 Alfonso Parigi il vecchio (?–1590) – architetto italiano
 Elio Parigi (1922-2015) – dirigente d'azienda italiano
 Giulio Parigi (1571-1635) – architetto italiano
 Narciso Parigi (1927-2020) – cantante italiano

Cinema 
 Parigi (Paris) – film del 1929 diretto da Clarence G. Badger
 Parigi (Paris) – film del 2008 diretto da Cédric Klapisch

Altro 
 Parigi – singolo di Emis Killa del 2016
 Parigi (Paris) – saggio di Julien Green
 Parigi – singolo di Alfa del 2022

Pagine correlate 
 Paris
 Dipartimento di Parigi